Мрамба — село в Гульрипшском районе Абхазии, у села Цебельда
 Мрамба — село в Гульрипшском районе Абхазии, у села Ажара